Sawayama — дебютный студийный альбом британской певицы Рины Саваямы, выпущенный в 2020 году на лейбле Dirty Hit. Это продолжение её независимо выпущенного дебютного мини-альбома Rina 2017 года. Альбом получил массу положительных отзывов от музыкальных критиков.

История 
Альбом Sawayama был записан в Лондоне и Лос-Анджелесе Сама певица заявила в пресс-релизе, что её альбом «о семье и самобытности. Речь идёт о понимании себя в контексте двух противоположных культур (для меня, британской и японской), что означает „принадлежность“, когда дом — это развивающаяся концепция, полагающая, что там вам удобно внутри, и неловко вне стереотипов, но в конечном итоге вы пытаетесь быть просто собой».

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 89 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic и 85 из 100 на Album Of The Year (AOTY).
Эрин Башфорд из издания The Line of Best Fit назвала Sawayama «искусной записью, [которая] охватывает личные и музыкальные темы и преподносит их таким образом, что нам не кажется, что это когда-либо было сделано раньше». Она также высоко оценила «сильный и эмоциональный вокал» Саваямы и «использование мотивов и стилей из разных жанров и эпох и создание чего-то такого, что кажется футуристическим», заявив в итоге своего обзора, что «Рина Саваяма — единственная в своём роде».
Обозреватель журнала NME похвалил Sawayama за то, что он стал захватывающим первым шагом музыканта, не побоявшегося проникнуть в новые сферы.

В июне 2020 года британский музыкант Элтон Джон назвал альбом «самым сильным альбомом года (на тот момент)». Американский критик Том Халл был менее впечатлён диском, давая ему лишь рейтинг B-минус и говоря: «музыка нацелена на (жанр) арена-рок, иногда с небольшим диссонансом, но это тоже не помогает».

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы ню-метала